Альберт Симонсон (; 26 декабря 1914, Нью-Йорк — 16 ноября 1965, Сан-Хуан) — американский шахматист.

В составе сборной США победитель 5-й Олимпиады (1933) в Фолкстоне.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

Шахматисты США